Antonin – imię męskie

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest 20, w tym 12 podstawowych
 Antonin – część miasta Chełm
 Antonin – część miasta Poznań, w delegaturze Poznań-Nowe Miasto
 Antonin – osada w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Cieszków
 Antonin – część wsi Srebrzyszcze w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Chełm
 Antonin – część wsi Puszcza w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź
 Antonin – część wsi Branica Radzyńska w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Radzyń Podlaski
 Antonin – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Burzenin
 Antonin – część wsi Nietuszyna w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Antonin – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek
 Antonin – kolonia w woj. mazowieckim, w pow.garwolińskim, w gminie Górzno
 Antonin – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Ciechanowiec
 Antonin – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty
 Antonin – część wsi Szaniec w woj. świętokrzyskim w pow. buskim w gminie Busko-Zdrój
 Antonin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Żerków
 Antonin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki
 Antonin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki
 Antonin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Przygodzice
 Antonin – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Przygodzice
 Antonin – osada w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kostrzyn
 Antonin – przysiółek wsi Miąskowo w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Krzykosy

Inne 
 Antonin – przystanek kolejowy
 Antonin – teolog florencki
 Antonin – dawna część wsi Peratyn na Ukrainie

Zobacz też 
 Nowy Antonin
 Stary Antonin
 Saint-Antonin (Alpy Nadmorskie)

Linki zewnętrzne